Gliemeroth ist der Familienname von:

Georg Gliemeroth (1907–1982), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
Götz Gliemeroth (* 1943), Generalleutnant a. D. der Bundeswehr